Георгий Гурский:
 Гурский, Георгий Валерианович (1938—2023) — советский и российский биофизик, член-корреспондент РАН (2003).
 Гурский, Георгий Васильевич (1907—?) — сталеплавильщик, лауреат Ленинской премии.
 Гурский-Буржинский, Георгий Казимирович — светский государственный деятель, председатель Кабардинской — Кабардино-Балкарской областной ЧК.
 Гурский, Георгий Петрович — Георгиевский кавалер; штабс-ротмистр; 25 марта 1917.